Scopus umbretta  – uccello (umbretta), unico rappresentante del genere Scopus
 Scopus  – database bibliografico e bibliometrico
 monte Scopus  – monte di Israele